Buszów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lubusz
 Buszów, village du powiat de Gorzów
 Buszów, village du powiat de Strzelce-Drezdenko